Pat Haggerty ist der Name folgender Personen:

* Patrick Eugene Haggerty (1914–1980), US-amerikanischer Manager
 Pat Haggerty (Schiedsrichter) (1927–1994), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter